Нивники () — деревня в составе Перебродского сельсовета Миорского района Витебской области Республики Беларусь. Население — 22 человека.

В деревне находится действующий храм Успения Пресвятой Богородицы Древлеправославной Поморской церкви. Построен в 1906 году из дерева. Церковь является памятником деревянного зодчества.

История 
Деревня Нивники наряду с многими другими населёнными пунктами Витебской области является центром расселения старообрядцев.

Изначально называлась Большими Петкунами. В XX ст. начало фигурировать название «Нивники». Рядом находится деревня Петкуны, ранее называлась Малые Петкуны.

В 1921—1945 годах деревня в составе гмины Пераброддзе Виленского воеводства Польской Республики.

География 
Деревня расположена между двумя озёрами: Петкуны и Горушка. Недалеко от деревни находится наивысшая точка Миорского и Браславского районов — гора Волчья.

Население 

 1921 год — 226  жителей, 41 домов.
 1931 год — 274  жителей, 48 домов.

Достопримечательность 

 Успенская церковь, начало XX в.

Примечания

Ссылки 
 Нивники ВКонтакте
 Нивники в Instagram
 

Населённые пункты Миорского района